Иосиф Файнберг (; 1886 - 1957) — деятель международного социалистического и коммунистического движения.

Биография 

В 1906—1918 — состоял в еврейской секции Социал-демократической федерации Британии/Британской социалистической партии.

С 1918 — член РКП(б).

Участник Учредительного конгресса Коммунистического интернационала, на котором представлял британские коммунистические группы в качестве делегата с правом совещательного голоса. Позднее работал в аппарате Коминтерна.

Примечания

Ссылки 
 MIA: Comintern Writers: Joseph Fineberg Archive

Коммунисты Великобритании
Социал-демократы Великобритании
Деятели Коминтерна
Коммунисты России
Большевики